Anthon bezeichnet:

 Anthon, französische Gemeinde im Département Isère
 Anthon (Iowa), Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Iowa
 Anthon (Oklahoma), Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Oklahoma
 Anthon, Ortschaft in der französischen Gemeinde Rioz im Département Haute-Saône

 Charles Anthon (1797–1867), US-amerikanischer Gelehrter

Siehe auch:
 Anthoon
 Anton
 Andon